Tellefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tellefsen (* 1957), US-amerikanischer Filmeditor
 Rut Tellefsen (* 1930), norwegische Schauspielerin
 Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823–1874), norwegischer Pianist und Komponist